Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 1987. у Риму одржано је 3. и 4. септембра на Олимпијском стадиону Олимпико.

Титулу светске првакиње из Хелсинкија 1983. бранила је Источна Немица Хајке Дрехслер.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 атлетичарки из 20 земаља.

 1.  Аустралија (1)
 2.  Бугарска (3)
 3.  Данска (1)
 4.  Израел (1)
 5.  Источна Немачка (2)
 6.  Италија (1)
 7.  Канада (1) 

 8.  Кина (1)
 9.  Куба (1)
 10.  Нигерија (1) 
 11.  Порторико (1)
 12.  Румунија (3)
 13.  Сент Винсент и Гренадини (1) 

 14.  Сингапур (1) 
 15.  СССР (3)
 16.  САД (3)
 17.  Тринидад и Тобаго (1) 
 18.  Финска (1)
 19.  Чехословачка (1) 
 20.  Шведска (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 1987. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку удаљ пре првенства првенства (3. септембра 1987), имале су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
| 1.||Џеки Џојнер-Керси||| ||7,45||13. август
|-
| 2.||Хајке Дауте|| ||7,40||21. август
|-
| 3.||Јелена Белевска|| ||7,39||18. јул 
|-
| 4.|| Галина Чистјакова|| ||7,27||22. август
|-
| 5.||Ирина Валукевич|| ||7,17||18. јул
|-
| 6.||Хелга Ратке|| ||7,16||8. јул
|-
| 7.||Светлана Зорина|| ||7,07||15. август 
|-
| 8.||Јелена Синчукова|| ||7,05||7. јул
|-
| 9.||Вали Јонеску-Константин||  Румунија||7,04||9. август
|-
| 10.||Ева Муркова|| ||6,99||6. јун 
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1987.

 Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+1.

 Резултати 
Квалификације такмичења у скоку удаљ одржану је у лошим временским условима уз ветар који је повремено достизао брзиву већу од дозвољене, што је имало утицаја на резултате и пласман.
 Квалификације 
У квалификацијама такмичарке биле су подељене у две групе А са 15 и Б са 14 учесница. Квалификациона норма за финале износила је 6,58 метара (КВ'''), коју је испунило 12 такмичарки,

Финале

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 2. Светског првенства 1983—1987.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1987. на сајту ИААФ
 Званични сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1987.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном